Onder twee vlaggen, een roman van Ouida
Under Two Flags (1912), een film van Lucius Henderson
Under Two Flags (1915), een film van Travers Vale
Under Two Flags (1916), een film van J. Gordon Edwards
Under Two Flags (1922), een film van Tod Browning
Under Two Flags (1936), een film van Frank Lloyd